Eugenio di Savoia-Soissons – noto come Principe Eugenio
 Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons – iniziatore del breve ramo Savoia-Soissons di Casa Savoia
 Eugenio Giovanni Francesco di Savoia-Soissons – IV Conte di Soissons

Pagine correlate 

Eugenio di Savoia (disambigua)
Eugenio di Savoia Carignano